Премия Доблоуга (, ) — литературная премия, которую Шведская академия ежегодно 17 мая вручает авторам шведской и норвежской художественной литературы в целях поддержки шведской и норвежской художественной литературы и литературно-исторических исследований. Премия состоит из двух частей. Одной награждаются шведские лауреаты, которых определяет жюри Шведской академии. Второй — норвежские лауреаты, которых определяет жюри от Норвежского союза писателей. На каждую из этих частей в 2004—2011 годах приходилось по 70 000 шведских крон, а с 2011 г. — по 150 000 шведских крон.

Учреждена в 1951 году. Названа в честь норвежского филантропа Биргера Доблоуга (1881—1944), который в 1938 году завещал деньги Шведской академии наук для создания фонда литературной премии его имени.

Список лауреатов

Примечания

Ссылки 
 Doblougska priset

Литературные премии Швеции
Литературные премии Норвегии
Награды, появившиеся в 1951 году
Награды по алфавиту